Йенс Йоханнес Йёргенсен (; 6 ноября 1866, Свеннборг — 29 мая 1956) — датский писатель, поэт и публицист.

Биография 
Родился на датском острове Фюн. Обучался в Копенгагенском университете. В студенческие годы увлекался теософией. В начале своей творческой деятельности испытал сильное влияние Георга Брандеса и российских нигилистов, проповедовавших о «развеянии мрака христианства».

Познакомился с литературным творчеством натуралистов, символистов и мистиков, таких как, Жориса-Карла Гюисманса , Морис Метерлинк и другие.

Работал в качестве журналиста в радикальных и социал-демократических газетах, затем некоторое время издавал журнал «Башня», объединявший небольшую группу датских писателей, эпигонов французского символизма, позднее — сотрудник консервативной прессы; позже стал деятельным сторонником католицизма. Порвал с Георгом Брандесом и его школой, что позже стало причиной его гибели.

Творчество 
Первый сборник стихов вышел в 1887. Стал популярен как автор лирических стихов (1887—1892).

Позже перешел к символизму, напечатал ряд теоретических работ в газете «Taarnet» (1893—1895), позже с 1895 с фанатической ненавистью отмежевался от своих прежних воззрений. Все его творчество последнего периода проникнуто реакционно-католическими тенденциями.

Широко известен своими биографиями католических святых. Духом приверженности католицизму наполнены произведения Йёргенсена в стихах «Признание» (1894), «Поэзии» (1898); «Из глубины» (1909); «Бьющий источник» (1920), а также повести «Судный день» (1897), «Ева» (1901), «Святой огонь» (1902).

Положительные отзывы встретили его военные повести «Klokke Roland» (1915) и «Лев Фландрии» (1919).

Публицистика писателя также содержит дух католицизма («Beuron» (1896); «Ложь и правда жизни» (1896).

В 1919 напечатал автобиографическую книгу «Mit livs legende»

Избранные произведения 
 A stranger (новелла, 1890),
 Moods (поэма, 1892),
 Summer (новелла, 1892),
 Confession (поэма, 1894),
 Homesickness — (новелла, 1894),
 Pilgrim book (1903),
 Святой Франциск Ассизский (Биография, 1907),
 Избранные письма (1915, в 7 томах),
 Min Livslegende (1928),
 Alver nerb jaerget (1920),
 Italiensk (1922),
 Don Bosco (1929),
 Som en Kaerte (1931).

Источник 
 Литературная энциклопедия. — В 11 т.; М.: издательство Коммунистической академии, Советская энциклопедия, Художественная литература. Под редакцией В. М. Фриче, А. В. Луначарского. 1929—1939

Примечания

Ссылки 
 Johannes Jørgensen

Датские поэты
Датские писатели
Писатели Дании
Поэты Дании
Публицисты Дании
Символисты
Поэты-символисты